Bulgaarse volleybalploeg (mannen)
 Bulgaarse volleybalploeg (vrouwen)